Der Budapest Grand Prix 2013 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Budapest. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 7. bis 14. Juli 2013 statt. Trotz des Hochwassers im Juni hatten sich die Veranstalter entschieden, das Turnier auszutragen, strichen aber das Qualifikationsturnier für die Hauptrunde. Die vier topgesetzten Spielerinnen aus der Qualifikation waren automatisch für die Hauptrunde qualifiziert. Außerdem halbierten die Veranstalter das Feld der Doppelkonkurrenz von 16 auf 8 Paarungen.

Im Einzel gewann Simona Halep aus Rumänien, die sich in drei Sätzen gegen Yvonne Meusburger durchsetzte. In der Doppelkonkurrenz sicherten sich die tschechischen Favoritinnen Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká den Titel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Budapest